Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jana Čepelová e Réka-Luca Jani che hanno battuto in finale Anastasia Grymalska e Ilona Kramen' 64-7, 6-1, [10-4].

Teste di serie 

 Jana Čepelová /  Réka-Luca Jani (Campionesse)
 Benedetta Davato /  Andrea Gámiz (semifinali)

 Anastasia Grymalska /  Ilona Kramen' (finale)
 Cristina Dinu /  Justyna Jegiołka (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour 2012